Алекса́ндр Тере́нтьевич Алту́нин (14 августа 1921, деревня Стеклянка, Омская губерния, РСФСР — 15 июля 1989, Москва) — советский военачальник, генерал армии (1977). Герой Советского Союза (1944). Член ЦК КПСС (1976—1989).

Биография 
Родился в деревне Стеклянка Калачинского уезда Омской губернии в семье крестьянина. Русский.

Окончил 8 классов средней школы в селе Изылбаш (ныне село Иртыш) Черлакского района на родине в 1937 году. Работал счетоводом Молотовского районного финансового отдела в селе Молотово (ныне село Иртыш), секретарём Ермоловского сельского совета (село Ермоловка Калачинчинского района Омской области). Занимался в местном отделении Осоавиахима.

В Красной армии с августа 1939 года. Направлен на учёбу в Омское военное пехотное училище, в феврале 1940 года с частью курсантов переведён в только что созданное Новосибирское военно-пехотное училище. Окончил его 10 июня 1941 года, к новому месту службы в Харьковский военный округ прибыл 22 июня 1941 года.

Великая Отечественная война 
Сначала лейтенант Алтунин был назначен заместителем командира миномётной роты по политчасти 720-го стрелкового полка в 162-й стрелковой дивизии 25-го стрелкового корпуса. Через несколько дней дивизия была погружена в эшелоны и направлена на витебское направление. С первых дней июля 1941 года — в боях Великой Отечественной войны в составе Западного фронта, командовал миномётной ротой в оборонительных боях восточнее Витебска, под Ярцевом в Смоленской области. Был тяжело ранен. После выздоровления с сентября 1941 года — командир учебной стрелковой роты 65-й запасной стрелковой бригады Северо-Кавказского военного округа. В ноябре 1941 года стал командиром роты в 633-м стрелковом полку 157-й стрелковой дивизии Закавказского фронта. В декабре 1941 года в составе дивизии высадился в первом эшелоне десанта в Феодосию в ходе Керченско-Феодосийской десантной операции, через три дня упорных наступательных боёв был вновь тяжело ранен, после второго ранения А. Т. Алтунин очнулся лишь в кузове грузовика, который вез раненых обратно в Феодосию, а оттуда уже был на корабле отправлен в госпиталь, в период нахождения в госпитале заболел тифом. Это ранение спасло ему жизнь, так как получившие подмогу гитлеровцы в живых из десантников никого не оставили; именно боевым друзьям Алтунина, погибшим под Старым Крымом, и поставлен обелиск на второй речке — на месте их расстрела.

После выздоровления с апреля 1942 года — командир учебной пулемётной роты и заместитель командира учебного батальона запасного стрелкового полка в Сталинградском военном округе, заместитель командира учебного батальона запасного стрелкового полка и 21-го отдельного запасного офицерского полка Южно-Уральского военного округа. На фронт вернулся только в ноябре 1943 года, офицер оперативного отдела 197-й стрелковой дивизии в составе 11-й армии 1-го Белорусского фронта. Участвовал в Гомельско-Речицкой наступательной операции. С марта 1944 года — командир стрелкового батальона в составе 3-й гвардейской армии на 1-м Украинском фронте. В ходе Львовско-Сандомирской операции батальон капитана Алтунина отличился при прорыве обороны врага и освобождении города Владимир-Волынский. 29 июля 1944 года во главе батальона переправился через Вислу у села Доротка в Польше, захватил плацдарм. Умело организовав оборону, свыше 40 дней вёл бой на плацдарме, отвлекая силы противника от основного Сандомирского плацдарма. В сентябре 1944 года уцелевшие 40 бойцов во главе с Алтуниным по приказу командования оставили плацдарм и соединились с основными силами. За эту операцию капитану Алтунину присвоено звание Героя Советского Союза, а также его были удостоены ещё три бойца из его батальона.

С ноября 1944 года — заместитель командира 889-го стрелкового полка, тогда же ему было присвоено воинское звание майор. Участвовал в Висло-Одерской и Нижне-Силезской наступательных операциях кампании 1945 года. В марте отозван с фронта для учёбы в академии.

Послевоенный период 
В 1948 году окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе. В 1948—1955 годах служил в частях Туркестанского военного округа в городе Термезе, был помощником начальника и начальником оперативного отделения штаба стрелковой дивизии, начальником штаба — заместителем командира 50-й гвардейской мотострелковой дивизии. В 1957 году окончил Военную академию Генерального штаба. Продолжал службу в Белорусском военном округе — с января 1958 года — заместитель командира, с июня того же года — командир 120-й гвардейской мотострелковой дивизии. С июня 1961 года — начальник штаба 11-й гвардейской армией Прибалтийского военного округа. С января 1964 года служил в Генеральном штабе Вооружённых сил СССР: заместитель и первый заместитель начальника Оперативного управления Главного оперативного управления. С марта 1966 года — командующий 11-й гвардейской армией Прибалтийского военного округа. С июня 1968 года — командующий войсками Северо-Кавказского военного округа.

С октября 1970 года — начальник Главного управления кадров Министерства обороны СССР. С июля 1972 года — начальник Гражданской обороны СССР — заместитель Министра обороны СССР. Воинское звание генерал армии присвоено 16 февраля 1977 года. Будучи уже заместителем министра обороны, А. Т. Алтунин посетил места своей боевой юности, в том числе и Старый Крым. Именно в этот приезд ему и было присвоено звание «Почетный гражданин г. Старый Крым». Генерал армии подарил городу, за который пролил свою кровь, микроавтобус, а совхозу «Старокрымский» — автобус «Кубань».

В 1986 году произошла Авария на Чернобыльской АЭС, которая вскрыла неготовность войск Гражданской обороны СССР к оперативным действиям по ликвидации масштабных техногенных и природных катастроф. В СССР главной задачей Гражданской обороны всегда являлась подготовка к действиям на случай масштабной войны с применением ядерного оружия. Хотя такое положение дел сложилось задолго до Алтунина и на самом высшем уровне — он был обвинён в выявленных недостатках Гражданской обороны, в июле 1986 снят с должности и назначен военным инспектором-советником в Группе генеральных инспекторов Министерства Обороны СССР.

Член ЦК КПСС с 1976 года. Депутат Совета Национальностей Верховного Совета СССР 8—11-го созывов (1970—1989) от Чечено-Ингушской АССР. В Верховный Совет 9 созыва избран от Грозненского сельского избирательного округа № 672 Чечено-Ингушской ССР; член Комиссии по товарам народного потребления Совета Национальностей. Жил в Москве. Автор мемуаров.

Александр Терентьевич Алтунин умер 15 июля 1989 года от инфаркта. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище (11 уч. 1 ряд).

Семья 
 Жена — Алтунина Полина Дмитриевна (1923—2010).
 Сыновья — Александр Александрович (умер в 2011 году) и Юрий Александрович (умер в 2022 году)

Воинские звания 
 лейтенант (10.06.1941)
 старший лейтенант (7.04.1943)
 капитан (29.06.1944)
 майор (28.09.1944)
 подполковник (21.02.1950)
 полковник (12.10.1953)
 генерал-майор (7.05.1960)
 генерал-лейтенант (23.02.1967)
 генерал-полковник (21.02.1969)
 генерал армии (16.02.1977)

Награды и звания

Награды СССР 
 Герой Советского Союза (указ от 23 сентября 1944 года)
 четыре ордена Ленина (23.09.1943, 31.10.1967, 21.02.1978, 13.08.1981)
 два ордена Красного Знамени (4.03.1945, 12.08.1978)
 орден Александра Невского (25.05.1944)
 орден Отечественной войны 1-й степени (11.03.1985)
 орден Красной Звезды (5.11.1954)
 орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени (30.04.1975)
 Медаль «За боевые заслуги» (15.11.1950)
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Медаль «За отличие в охране государственной границы СССР»
 Медаль «За отвагу на пожаре»
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «Ветеран Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «За укрепление боевого содружества»
 Медаль «За освоение целинных земель»
 Юбилейная медаль «30 лет Советской Армии и Флота»
 Юбилейная медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «За безупречную службу» I степени

Иностранные награды 
 орден Боевого Красного Знамени (Монгольская Народная Республика, 6.07.1971)
 орден Тудора Владимиреску 1-й степени (Социалистическая Республика Румыния)
 орден «Народная Республика Болгария» 1-й степени (Народная Республика Болгария, 14.09.1974)
 Командорский крест ордена Возрождения Польши (Польская Народная Республика, 1973)
 Орден Красного Знамени (Демократическая Республика Афганистан, 1985)
 Медаль «Братство по оружию» (Польская Народная Республика)
 Медаль «100 лет со дня рождения Георгия Димитрова» (Народная Республика Болгария)
 Медаль «1300 лет Болгарии» (Народная Республика Болгария)
 Медаль «100 лет Освобождения Болгарии от османского рабства» (Народная Республика Болгария)
 Медаль «За укрепление дружбы по оружию» 1-й степени (Чехословацкая Социалистическая Республика)
 Медаль «50 лет Монгольской Народной Армии» (Монгольская Народная Республика)
 Медаль «50 лет Монгольской Народной Революции»
 Медаль «30 лет Халхин-Гольской Победы»
 Медаль «60 лет Вооружённых Сил Монгольской Народной Республики»
 Медаль «25 лет освобождения Родины» (Социалистическая Республика Румыния)
 Медаль «Братство по оружию» в золоте (Германская Демократическая Республика)
 «Медаль «20 лет Революционных Вооруженных Сил» (Республика Куба)

Почётные звания 
 Почётный гражданин города Ярцево Смоленской области (1978)
 Почётный гражданин города Феодосия в Республике Крым (1977).
 Почётный гражданин города Старый Крым в Республике Крым (1978).

Мемуары и труды 
 Алтунин А. Т. Звезды над Вислой. — М.: Воениздат, 1981.
 Алтунин А. Т. Повесть о тревожной молодости. — М.: Воениздат, 1981. — 368 с.
 Алтунін О. Т. Юність, обпалена війною. — Київ: Веселка, 1982. — 184 с.
 Алтунин А. Т. На службе Отечеству. — М.: Воениздат, 1985.
 Алтунин А. Т. Формирования гражданской обороны в борьбе со стихийными бедствиями. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Стройиздат, 1978. — 247 с.
 Алтунин А. Т. Основные этапы и направления развития Гражданской обороны СССР. // Военно-исторический журнал. — 1976. — № 11. — С.40-47.
 Главный редактор учебного пособия для населения «Гражданская оборона» (издавался в 1980, 1982, 1984, 1982, 1985 годах)

Память 
 Мемориальные доски установлены в Москве на здании МЧС России и на доме, где жил А. Т. Алтунин (улица Мосфильмовская, дом 11, корпус 4).
 В городе Ярцево Смоленской области его именем названа улица.
 В селе Иртыш, Омской области, установлен бюст в память о земляке.

Примечания

Литература 
 
 
 Герои Советского Союза и России Северного АО г. Москвы. — , 2003.
 Гражданская защита: Энциклопедия в 4-х томах под общ. ред. Пучкова В. А. Том 1. — Издание третье, переработанное и дополненное. — М.: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2015. — С. 86. — ISBN 978-5-93790-128-0
 Горбачев А. Н. 10000 генералов страны: Краткий биобиблиографический справочник.5 изд. М., Infogans, 2017.
 Звёзды доблести боевой. — Львов: Каменяр, 1968.
 Солдаты Победы. Т. 7: Районы: Калачинский, Называевский, Нижнеомский, Нововаршавский, Одесский, Оконешниковский. — Омск: Омское книжное издательство, 2003. 
 Шлевко Г. М. Ради жизни на Земле. Книга о Героях Советского Союза, тех, кто родился, жил и живёт в г. Омске и Омской области. — Омск, 1972. — С.17-21.
 Алтунин А. Т. / Энциклопедия города Омска: в 3 т. — 2012. — Т. 3.: Омск в лицах. — С. 34.

Ссылки 
 
 Биография на сайте «Элита Вооружённых Сил»

Родившиеся в Омской губернии
Генералы армии (СССР)
Члены ЦК КПСС
Командиры батальонов в Великой Отечественной войне
Мемуаристы СССР
Депутаты Совета Национальностей от Чечено-Ингушской АССР
Депутаты Совета Национальностей 11-го созыва
Депутаты Совета Национальностей 10-го созыва
Депутаты Совета Национальностей 9-го созыва
Депутаты Совета Национальностей 8-го созыва
Почётные граждане Старого Крыма
Командующие Северо-Кавказским военным округом
Ликвидаторы Чернобыльской аварии
Умершие от инфаркта миокарда
Депутаты Верховного Совета РСФСР 7-го созыва
Почётные граждане Феодосии
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Члены Комиссии по товарам народного потребления Совета Национальностей
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС